Зайтенштеттен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Амштеттен. . Официальный код — 30532.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Дайнхофер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 2 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии